Böddeker ist der Familienname folgender Personen: 

Günter Böddeker (1933–2012), deutscher Journalist und Publizist
Karl Böddeker (1846–1924), deutscher Schuldirektor, Anglist, Romanist und Schulbuchautor
Nicolaus Böddeker († 1459), Bischof von Schwerin und Lübecker Domherr

Siehe auch:
Böddecker
Bödeker
Boedeker
Bödecker